Царе́вна Буду́р:
 Царевна Будур — главная героиня сказки «Повесть о царе Шахрамане, сыне его Камар аз-Замане и царевне Будур» из сборника «Тысяча и одна ночь».
 Царевна Будур — псевдоним художницы Вероники Павленко.